Quercy (provincie), een historische provincie van Frankrijk
Quercy (rund), een runderras uit de gelijknamige historische regio
Causses du Quercy, een regionaal natuurpark in Frankrijk